hrabstwo Whitley (ang. Whitley County) w USA, w stanie Indiana
 hrabstwo Whitley (ang. Whitley County) w USA, w stanie Kentucky